

Левиці — село в гміні Браниці Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Левиці — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Левиці — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства